Richard Wingfield kan syfta på bland andra:

* Sir Richard Wingfield (omkring 1456–1525), engelsk hovman och diplomat
 Richard Wingfield, 1:e viscount Powerscourt (1550–1634), engelsk ädling
 Richard Wingfield, 1:e viscount Powerscourt (1697–1751), irländsk politiker och peer
 Richard Wingfield, 3:e viscount Powerscourt (1730–1788), irländsk politiker och peer
 Richard Wingfield, 4:e viscount Powerscourt (1762–1809), irländsk peer
 Richard Wingfield, 5:e viscount Powerscourt (1790–1823), irländsk peer
 Richard Wingfield, 6:e viscount Powerscourt (1815–1844),  irländsk politiker och peer